Absorption (zu absorbieren, aus lateinisch  „einsaugen, verschlingen“) steht für:

 Absorption (Physik), Aufnehmen von Wellen oder Teilchen durch einen absorbierenden Stoff
 Schallabsorption, Verminderung von Schallenergie insbesondere durch Umwandlung in Wärme
 Absorption (Chemie), Aufnahme eines Atoms, Ions oder Moleküls oder deren Lösung in einer Phase 
 Absorption (Volkswirtschaftslehre), Differenz von Volkseinkommen und Außenbetrag monetärer Außenhandelstheorie
 mathematisch: gegenseitige Aufnahme zweier algebraischer Operationen in einem Verband, siehe Verband (Mathematik)
 Absorption (Psychologie), Aufgehen in einer beanspruchenden Tätigkeit
 Absorption (Logik), logische Schlussregel

Siehe auch:

 Absorber (Begriffsklärung)
 Absorptionskoeffizient (Begriffsklärung)
 Absorptionsgesetz
 Adsorption – Anreicherung von Stoffen
 Resorption – Stoffaufnahme in biologischen Systemen